Viatcheslav Leonidovitch Troukhno  - en russe :  et en anglais :  - (né le  à Khimki en RSFSR)  est un joueur professionnel russe de hockey sur glace. Il évolue au poste d'attaquant.

Biographie

Carrière en club

Carrière internationale 
Il a représenté l'équipe de Russie en sélections jeunes.

Trophées et honneurs personnels 
Ligue de hockey junior majeur du Québec
2005 : nommé dans l'équipe des recrues.
2007 : nommé dans la première équipe d'étoiles.

Statistiques 
Pour les significations des abréviations, voir statistiques du hockey sur glace.

En club 

|2002-2003 || Nordsjælland Cobras || Danemark ||27 ||7 ||4 ||11 ||8 ||12 ||0 ||1 ||1 ||8
|-
|2003-2004 || Nordsjælland Cobras || Danemark ||35 ||12 ||11 ||23 ||18 ||7 ||0 ||0 ||0 ||8
|- 
|2004-2005 || Rocket de l'Île-du-Prince-Édouard || LHJMQ ||64 ||25 ||34 ||59 ||57 ||- ||- ||- ||- ||- 
|-
|2005-2006 || Rocket de l'Île-du-Prince-Édouard || LHJMQ ||60 ||28 ||68 ||96 ||81 ||3 ||2 ||2 ||4 ||19
|-
|2006-2007 || Olympiques de Gatineau || LHJMQ ||60 ||25 ||77 ||102 ||67 ||5 ||0 ||6 ||6 ||19
|-
|2007-2008 || Falcons de Springfield || LAH ||64 ||14 ||21 ||35 ||44 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|2008-2009 || Falcons de Springfield || LAH ||56 ||7 ||19 ||26 ||35 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|2009-2010 || Falcons de Springfield || LAH ||73 ||12 ||14 ||26 ||57 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|2010-2011 || Rivermen de Peoria || LAH ||3 ||1 ||1 ||2 ||2 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|2010-2011 || Condors de Bakersfield || ECHL || 51|| 12|| 40|| 52|| 73|| 4|| 0|| 2|| 2|| 2
|-
| 2011-2012 ||KHL Medveščak || EBEL|| 34|| 17|| 18|| 35|| 76|| 9|| 2|| 3|| 5|| 15
|-
| 2012-2013 || Asplöven HC || Allsvenskan|| 50|| 21|| 22|| 43|| 50|| -|| -|| -||- || -
|-
| 2013-2014 || Luleå HF || SHL|| 48|| 0|| 6|| 6|| 40|| 1|| 0|| 0|| 0|| 0
|-
| 2014-2015 || Djurgården Hockey || SHL || 25|| 2|| 5|| 7|| 12|| -|| -|| -||- || -
|-
| 2014-2015 || Karlskrona HK || Allsvenskan || 15 || 3 || 7 || 10 || 16 || 4 || 1 || 2 || 3 || 6
|-
| 2015-2016 || Karlskrona HK || SHL || 38 || 0 || 4 || 4 || 16 || 5 || 2 || 2 || 4 || 8
|-
| 2016-2017 || HC Banská Bystrica || Extraliga || 47 || 8 || 20 || 28 || 16 || 11 || 1 || 4 || 5 || 6
|-
| 2017-2018 || Lørenskog IK || Norvège || 29 || 8 || 19 || 27 || 65 || 2 || 0 || 0 || 0 || 6
|-
| 2018-2019 || Nippon Paper Cranes || Asia League || 33 || 8 || 15 || 23 || 48 || 6 || 2 || 0 || 2 || 2
|-
| 2019-2020 || Olimp Riga || Lettonie || 15|| 5|| 5|| 10|| 0|| -|| -|| -||- || -
|-
| 2019-2020 ||  GKS Tychy || PHL || 4|| 1|| 0|| 1|| 2|| 4|| 0|| 2||2 || 4

Notes et références 

Naissance en février 1987
Joueur russe de hockey sur glace
Joueur danois de hockey sur glace
Choix de repêchage des Oilers d'Edmonton
Joueur du Rocket de l'Île-du-Prince-Édouard
Joueur des Olympiques de Gatineau
Joueur des Condors de Bakersfield (ECHL)
Joueur des Falcons de Springfield
Joueur du KHL Medveščak Zagreb
Joueur du Luleå HF
Joueur du Rungsted Ishockey
Attaquant de hockey sur glace
Joueur du Djurgårdens IF (hockey sur glace)
Joueur du Asplöven HC
Joueur du Karlskrona HK